Kombinacja kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville została rozegrana w dniach 12-13 lutego. Zawody odbyły się na trasach w ośrodku narciarskim Méribel. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Austriaczka Petra Kronberger, srebro wywalczyła jej rodaczka - Anita Wachter, a brąz zdobyła Florence Masnada z Francji.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992